Diogo Mendes Araújo, nascido na Figueira da Foz a 16 de abril de 1997, é um jogador profissional de basquetebol que joga atualmente pelo Sporting Clube de Portugal.

Palmarés
 1 Taça de Portugal

Referências

Basquetebolistas do Sporting Clube de Portugal